Pombalensi – abitanti di Pombal (Brasile)
Pombalensi – abitanti di Ribeira do Pombal